Ifo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ifo (kulle),

Nigeria 

 Ifo (distriktshuvudort), Ogun, 
 Ifo (distrikt), Ogun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar